Тшебятув:

 Тшебятув — город в Польше, входит в Западно-Поморское воеводство, Грыфицкий повят.
 Тшебятув — гмина (волость) в Польше, входит в Грыфицкий повят, Западно-Поморское воеводство.